Bassot est un nom de famille français. Il désigne communément à l'origine en moyen français puis à l'époque moderne un chef de famille ou les membres d'une famille de petite taille pour la distinguer d'autres familles du lieu portant un patronyme similaire.

Personnalités 

 Claude Bassot (1680-vers 1640), peintre lorrain.
 Hubert Bassot (1932-1995), homme politique français.
 Jacques Bassot, personnalité politique né le , père du précédent, un des fondateurs de La Fédération et du Mouvement fédéraliste français en 1944 avec André Voisin et Max Richard.  
 Jacques Bassot, médecin français d'origine vosgienne né en 1923
 Jean Antoine Léon Bassot (1841-1917), géographe, astronome et général français
 Marie-Jeanne Bassot (1878-1935), fondatrice de la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France
 Nanine Bassot (1901-1989), compositrice française.
 Sylvia Bassot (1940-), femme politique française.

Variantes 
Il existe aussi la variante Basset.

Références